Dun Grugaig steht für folgende archäologische Fundplätze in Schottland:

 Dun Grugaig (Glenelg) auf dem Festland
 Dun Grugaig (Skye) auf der Insel Skye